De gemeente Ermelo heeft 106 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Ermelo.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Externe links
 Erfgoedregister, Gemeente Ermelo

Ermelo
Ermelo
Ermelo